Religionslehre steht für:
 allgemein die Lehre einer Religion oder Konfession, die Theologie
 speziell das Schulunterrichtsfach, der Religionsunterricht